FWL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Farewell, Farewell Lake (Alaska), Stati Uniti